Diese Liste enthält die Landschaftsschutzgebiete in der ehemaligen norwegischen Provinz Østfold.

Weblinks 
 

Fylke Ostfold
!Fylke Ostfold
!Landschaftsschutzgebiete
Landschaftsschutzgebiete im Fylke Ostfold